Baden y Badén hacen referencia a varios artículos:

Toponimia

en Alemania 
 Baden, antiguo nombre de la ciudad de Baden-Baden.
 Baden (Baja Sajonia), localidad de la Baja Sajonia cercana a Bremen.
 Baden-Wurtemberg, estado federado;
 Baden (estado), Estado histórico al suroeste del país que engloba a las siguientes entidades:
 Margraviato de Baden (1112-1803), primer estado con este nombre;
 Electorado de Baden (1803-1806), estado vasallo del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Gran Ducado de Baden (1806-1918), monarquía asociada al Imperio alemán.
 República de Baden (1918-1945), Estado histórico asociado a la República de Weimar.
 Baden del Sur (1945-1952), Estado federado histórico surgido tras la ocupación aliada de Alemania.
 Wurtemberg-Baden (1945-1952), Estado federado surgido tras la ocupación aliada de Alemania.

en Austria 
 Distrito de Baden (Austria).
 Baden bei Wien, localidad-balneario de la Baja Austria.

en Canadá 
 Baden (Ontario)

en Estados Unidos 
 Baden (Maryland)
 Baden (Pensilvania)

en Francia 
 Baden (Morbihan), comuna situada en la Bretaña.
 Badens, comuna situada en Languedoc-Rosellón.

en Suiza 
 Distrito de Baden, distrito del cantón de Argovia.
 Baden (Argovia), comuna del cantón de Argovia.

en Ucrania 
 Baden (Ucrania), localidad en la costa este del lago Kuchurhan Liman.

Además 
 Cultura de Baden, cultura arqueológica de la Edad del Bronce.
 Baden (región vinícola)
 Baden (tarta), tarta salada originaria de Alemania.

Badén
 Badén, cauce o zanja formado en un terreno por las aguas de la lluvia.